Микашевичский сельсовет — сельсовет на территории Лунинецкого района Брестской области Белоруссии.

Состав 
Микашевичский сельсовет включал 7 населённых пунктов:
 Ваган — деревня;
 Вильча — деревня;
 Гряда — деревня;
 Запросье — деревня;
 Морщиновичи — деревня;
 Песчаники — деревня;
 Ситница — деревня.

См. также 
 Лунинецкий район

Примечания

Ссылки 
 Лунинецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Сайт города Микашевичи

Сельсоветы Лунинецкого района